Лёвочкин () — русская фамилия. Известные носители:

 Лёвочкин, Андрей Ефимович (1910—1940) — Герой Советского Союза.
 Лёвочкин, Иван Васильевич (1934—2013) — российский историк, палеограф, археограф, книговед, докт. филол. наук
 Лёвочкин, Сергей Владимирович (род. 1972) — украинский экономист, государственный и политический деятель.

Носительницы:

== Примечания ==